Айелло — фамилия. Известные носители:

 Айелло, Дэнни (1933—2019) — американский актёр, продюсер и сценарист.
 Айелло, Лоран (род. 1969) — французский автогонщик.
 Айелло, Стиви (род. 1983) — американский композитор, музыкант и продюсер.

См. также 
 Айелло-дель-Сабато